Borok ist ein slawischer Familien- und Ortsname:

Familienname:
 Walentina Michailowna Borok (1931–2004), russische Mathematikerin
 Wladimir Isaakowitsch Keilis-Borok (1921–2013), russischer Geophysiker und Erdbebenforscher

Ortsname:
 Borok (Jaroslawl) in Russland, Oblast Jaroslawl
 Borok (Tscherwonohrad) in der Ukraine, Oblast Lwiw, bis 2019 Birky
 Borok (Kaliningrad) in Russland, Oblast Kaliningrad (Grasgirren, 1938–1946 Dingelau, Kreis Darkehmen (1938–1946: Kreis Angerapp)/Ostpreußen)
 Borok (Tula) in Russland, Oblast Tula
 Borok (Schytomyr, Wolyzja) in der Ukraine, Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Wolyzja
 Borok (Schytomyr, Korostyschiw) in der Ukraine, Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Stadtgemeinde Korostyschiw
 Borok (Korjukiwka) in der Ukraine, Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka